Hoffer je priimek v Sloveniji, ki ga je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja 2010 uporabljalo manj kot 5 oseb.

Znani slovenski nosilci priimka 
 Edvard Hoffer (1841—1915), biolog
 Emerik Hoffer, španski borec
 Janez Bertold Hoffer (1667—1718), skladatelj

Znani tuji nosilci priimka 
 Eric Hoffer (1902—1983), ameriški filozof

Glej tudi 
 Hofer

Zunanje povezave